Miejscowości w Anglii:
 North Luffenham
 South Luffenham